Борн:

Фамилия 
 Борн, Адольф (1930—2016) — чешский художник-иллюстратор и карикатурист, режиссёр анимационных фильмов.
 Борн, Бертран де (1140—1215) — средневековый поэт и трубадур.
 Борн, Би Эйч (1932—2013) — американский баскетболист-любитель.
 Борн, Боб (род. 1954) — профессиональный канадский хоккеист.
 Борн, Георг (псевдоним Карла-Георга Фюльборна, 1837—1902) — немецкий писатель.
 Борн, Грейсон (род. около 1960) — британский гребец-байдарочник.
  (1921—2018) — британский фармаколог.
 Борн, Джей Ар (род. 1970) — канадский актёр.
 Борн, Иван Мартынович (1778—1851) — русский литератор, публицист, педагог.
 Борн, Игнац фон (1742—1791) — австрийский минералог и металлург.
 Борн, Кеннет Мурисон (1907—1967) — австралийский дирижёр.
 Борн, Макс (1882—1970) — немецкий и британский физик-теоретик, математик, лауреат Нобелевской премии.
 Борн, Мэтью (Matthew Bourne) (род. 1960) — британский хореограф и театральный постановщик.
 Борн, Петра (род. 1965) — немецкая фигуристка.
  (1886—1918) — американский публицист и критик.
 Борн, Самуэль Фредрик фон (1782—1850) — государственный деятель Великого княжества Финляндского Российской империи.
 Борн, Стефан (настоящее имя Симон Буттермильх, 1824—1898) — деятель германского рабочего движения.
 Борн, Франсуа (1840—1920) — французский флейтист-виртуоз, музыкальный педагог, композитор.
 Борн, Фрэнсис Альфонс (1861—1935) — английский кардинал.
 Борн, Хенрик (1944—2021) — военно-морской деятель ГДР, командующий Фольксмарине, вице-адмирал.
 Борн, Эван (настоящее имя — Мэттью Джозеф Корклан; род. 1983) — американский рестлер.
 Борн, Элизабет (род. 1961) — французский инженер и политик.
 Борн, Элина (род. 1994) — эстонская певица, участница Евровидения.
 Борн, Эрик (1970) — швейцарский дзюдоист.
 Борн, Юхан Август фон (1815—1878) — финский государственный деятель, генеральный директор Таможенного совета, сенатор.

Топоним 
 Борн — город в Голландии.
 Борн — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Борн — коммуна во Франции, департамент Верхняя Луара.
 Борн — коммуна во Франции, департамент Дром.
  — город в округе Барнстейбл, Массачусетс.
 Борн — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт, в районе Бёрде.
 Борн — кратер на видимой стороне Луны.
 Борн-на-Дарсе — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Пеи-де-Борн — природная область на атлантическом побережье Франции, департамент Ланды.

Фильм 
 «Тайна личности Борна» () — художественный фильм в жанре триллера режиссёра Роджера Янга (США, 1988).
 «Идентификация Борна» () — художественный фильм в жанрах триллера и боевика режиссёра Даг Лаймана (США, Германия, 2002).
 «Превосходство Борна» () — художественный фильм в жанрах триллера и боевика режиссёра Пола Гринграсса (США, Германия, 2004).
 «Ультиматум Борна» () —  художественный фильм в жанре триллера режиссёра Пола Гринграсса (США, 2007).
 «Эволюция Борна» () — художественный фильм в жанре боевика режиссёра Тони Гилроя (США, 2012).
 «Джейсон Борн» () — художественный фильм в жанрах триллера и боевика режиссёра Пола Гринграсса (США, 2016).

См. также 
 Джейсон Борн — персонаж книг Роберта Ладлэма и снятых по ним фильмам, бывший агент ЦРУ проекта «Тредстоун» («Treadstone»).
 Боевая организация русских националистов (БОРН)